Копша-Маре () 
 Копша-Міке ()